Sena e Marne é um departamento da França localizado na região da Île-de-France. Sua capital é a cidade de Melun.  Nesta lista estão relacionadas as 507 comunas, 5 arrondissements e 23 cantões que fazem parte do departamento francês do Sena e Marne.

Arrondissements
 Meaux
 Melun
 Provins
 Fontainebleau
 Torcy

Cantões
 Champs-sur-Marne
 Chelles
 Claye-Souilly
 Combs-la-Ville
 Coulommiers
 La Ferté-sous-Jouarre
 Fontainebleau
 Fontenay-Trésigny
 Lagny-sur-Marne
 Melun
 Melun
 Mitry-Mory
 Montereau-Fault-Yonne
 Nangis
 Nemours
 Ozoir-la-Ferrière
 Pontault-Combault
 Provins
 Saint-Fargeau-Ponthierry
 Savigny-le-Temple
 Serris
 Torcy
 Villeparisis

Comunas

|}

(CAMX) Comunidade de aglomeração  de Pays de Meaux, criada em 2003.
(CAM) Comunidade de aglomeração  Melun Val de Seine, criada em 2002.
(SANVM) Syndicat d'agglomération nouvelle de Val Maubuée, criada em 1984.
(SANVE) Syndicat d'agglomération nouvelle de Val d'Europe, criada em 1984.
(SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart Ville Nouvelle, criada em 1984.

Ver também
 Região Administrativa da Ilha de França

Seine e Marne